Bala amb embolcall metàl·lic complet (del seu nom en anglès Full Metal Jacket), bala amb coberta de llautó
 Full Metal Jacket, pel·lícula de guerra dirigida per Stanley Kubrick